Grass puede referirse a:

 Isla Grass, parte de las Georgias del Sur;
 Günter Grass, escritor alemán; 
 Philippe Grass, escultor francés; o
 GRASS GIS, software de información geográfica.